Surbia puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis parviflora; o
 el nombre común de la planta Veratrum album.